Spelarövergångar i Elitserien och Allsvenskan inför säsongen 2019/2020.

Övergångar

Förnyade kontrakt

Referenser

Bandyövergångar
Övergångar
Bandyövergångar Sverige 2019